Les Trois Chemins est une série de bande dessinée
 Les Trois Chemins est le titre du premier tome de cette série.